Rjabinin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Nikolajewitsch Rjabinin (1874–1942), russischer Geologe und Paläontologe
 Pawel Rjabinin (* 1971), kasachischer Skilangläufer
 Viktor Rjabinin (* 1946), russischer Maler und Sammler

Siehe auch:

 Rjabinino